Mikawa puede referirse a:

 Provincia de Mikawa.- Una antigua provincia de Japón.
 Mikawa (Yamagata).- Un poblado en la prefectura de Yamagata.
 Mikawa (Ishikawa).- Antiguo poblado en la prefectura de Ishikawa.
 Mikawa (Kumamoto).- Un antiguo poblado de la prefectura de Kumamoto.
 Mikawa (Ehime).- Un antiguo poblado en la prefectura de Ehime.
 Mikawa (Niigata).- Un antiguo poblado de la prefectura de Niigata.
 Dialecto Mikawa.- Dialecto que se hablaba en la provincia de Mikawa. También es conocido como Mikawa-ben.
 Estación Mikawa
 Mikawa (capital) - Capital de la serie de novelas ligeras Kyōkai Senjō no Horizon.

Mikawa también puede ser un nombre japonés:
 Gunichi Mikawa - Almirante de la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. 
 Kenichi Mikawa - Actor y cantante japonés.